Francesco Castán Meseguer (1911-1936) – regista teatrale e attore francese
 Leandro Castán (1986) – calciatore brasiliano
 Luciano Castán(1989) – calciatore brasiliano
 Paul Castan (1899-...) – regista teatrale e attore francese